Максим Монгужукович Мунзук (15 сентября 1912 (по другим данным — 2 мая 1910 года), с. Межегей в Тандинском кожууне, Китайская Республика — 28 июля 1999, Кызыл, Тува, Россия) — советский тувинский и российский актёр, один из основателей национального театра. Исполнитель роли Дерсу Узалы в одноимённом фильме Акиры Куросавы. Народный артист РСФСР (1975). Народный артист Тувинской АССР (1966).

Биография 
Максим Мунзук был разносторонней творческой личностью. Он был актёром, режиссёром, певцом, собирателем музыкального фольклора, композитором, педагогом. Им сыграно большое количество ролей различного характера на сцене Тувинского музыкально-драматического театра имени В. Кок-оола. Народный артист РСФСР и Тувинской АССР.

Максим Мунзук сыграл в 22 фильмах, среди которых и оскароносный «Дерсу Узала», и документальный фильм «Алмазная тропа», и драма «Сибириада» Андрея Кончаловского. Среди самых интересных и ярких театральных ролей стоит отметить следующие: Тонгур-оол («Тонгур-оол» Салчака Тока), феодал Шыырап в «Боттанган кузел» («Осуществлённая мечта» Салчака Тока). Также Максима Монгужуковича помнят в образах Андрея Валько в «Молодой гвардии», слуги Осипа в «Ревизоре», Жухрая в постановке «Как закалялась сталь» по Николаю Островскому.

В 2017 году некоммерческая организация «Благотворительный культурно-исторический фонд „Октаргай“» (председатель фонда — известный художник Баранмаа Александр Насович) собирает средства на создание двухметрового памятника Максиму Мунзуку.

Семья 
 Жена — актриса и певица Кара-Кыс Номзатовна Мунзук (1918—1995), народная артистка РСФСР.
 Дочь — актриса и политик Галина Максимовна Мунзук (род. 1955), заслуженная артистка России, член Совета Федерации РФ от Тувы. Окончила Государственное театральное училище им. Щукина, артистка Тувинского музыкально-драматического театра имени В. Кок-Оола. Была депутатом Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва. С 2011 по 2014 год — член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Республики Тыва.

Награды и премии 
 Почётная грамота Президиума Малого Хурала Тувинской Народной Республики от 19 августа 1938 года за № 43
 Медаль «За доблестный труд» Д № 370251 от 6 июня 1945 года
 Почетная грамота и звание «Заслуженный артист РСФСР» (02.03.1961).
 Почётная грамота и звание «Народный артист Тувинской АССР» от 24 марта 1966 года
 Почётная грамота Верховного Совета Якутской АССР от 25 июня 1969 года
 Народный артист РСФСР (1975).
 Медаль «Ветеран труда» от 29 июня 1982 года
 Орден Дружбы народов (1982).
 Медаль «Почётный гражданин г. Дуарнене», Франция, от 1 сентября 1987 года
 Медаль «Советского фонда мира» от 27 января 1989 года
 Звание «Почётный гражданин г. Кызыла» от 12 августа 1994 года
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» от 22 марта 1995 года
 Государственная премия Республики Тыва.

Фильмография 
 1959 — Люди голубых рек — Делгер, охотник
 1971 — Пропажа свидетеля — Тыхе, проводник
 1974 — Северная рапсодия — покупатель, нанаец
 1975 — Дерсу Узала — Дерсу Узала, охотник-проводник
 1978 — Алмазная тропа — Келтегей, охотник
 1978 — Голубка — гость-тувинец
 1978 — Предварительное расследование — Арчё, артельщик
 1978 — Сибириада — Федька, охотник-промысловик
 1979 — Последняя охота — Келеуге, охотник
 1979 — По следу властелина — Угадайкин, проводник
 1979 — Прогулка, достойная мужчин — Ванжа, проводник
 1981 — Валентина — Илья Еремеев, охотник
 1982 — Схватка — Комо, охотник
 1986 — Игорь Саввич — Дед Максим, охотник
 1987 — Время летать — пассажир-эвенк
 1987 — Приказ — старый охотник, удыгеец
 1988 — Гадание на бараньей лопатке — Дед Анджа, дедушка
 1989 — Месть — Ян, старик
 1990 — Под северным сиянием — Нияко, старик

Примечания

Ссылки 
 Дерсу Узала

Мунзук
Персоналии:Тувинский национальный музыкально-драматический театр
Народные артисты Тувинской АССР